Ниже представлен список известных вымышленных кошек и котов. В список включены только представители вида felis catus, но не все кошачьи (тигры, леопарды, львы и т. д.) — о них см. .

В книгах 
Основная статья — 
Кошки и коты нередко являются главными героями литературных произведений.
 Жмыр — персонаж вселенной Гарри Поттера, домашний любимец Гермионы Грейнджер.
 Зеленоглаз, Джиндживер и Цармина — персонажи книги Брайана Джейкса «Война с Котиром».
 Кот Бегемот — персонаж романа «Мастер и Маргарита», кот-оборотень, любимый шут Воланда.
 Кот в шляпе — главный персонаж одноимённой сказки американского писателя Доктора Сьюза.
 Кот Матроскин — персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые появился в его повести-сказке «Дядя Фёдор, пёс и кот» (1973).
  — тип кошек, придуманный поэтом Томасом Элиотом, впервые описан в его книге «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом». На основе этого сборника стихотворений был поставлен известный мюзикл «Кошки».
  — «дьявол в кошачьем обличье, монстр разврата».
 Мисс Моппет — главный персонаж книги Беатрис Поттер «».
 Миссис Норрис — персонаж серии романов о Гарри Поттере, кошка, принадлежащая Аргусу Филчу, завхозу Хогвартса.
 Морис — главный персонаж книги Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его учёные грызуны».
 Мурр — главный персонаж сатирического романа Эрнста Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра».
 Пангур Бан — главный персонаж одноимённого древнеирландского стихотворения.
 Петроний Арбитр (Пит) — персонаж романа Роберта Хайнлайна «Дверь в лето».
 Пиксель — персонаж романа Роберта Хайнлайна «Кот, проходящий сквозь стены».
 Плутон — персонаж рассказа Эдгара По «Чёрный кот».
 Тао — персонаж книги  «Невероятное путешествие».
 Финдус — главный персонаж книжной серии шведского детского писателя Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус».
 Черч (Уинстон Черчилль) — кот, гибель которого стала завязкой романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных».
 Чеширский Кот — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 Чико — главный персонаж книги Джанни Перего «Йозеф и Чико».
 Шамайка — главная героиня одноимённой повести российского писателя Юрия Коваля.
 Безымянный кот — главный персонаж (рассказчик) в книге японского писателя Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот».

В комиксах, графических романах 
Основная статья — 
 Азраэль — рыжий кот Гаргамеля, помогает хозяину охотится на смурфиков.
  — главный персонаж бельгийского комикса «», и позднее мультсериала «». Мальчик, превращённый волшебником в кота.
 Гарфилд — главный персонаж одноимённой серии комиксов
 Джон Блэксад — главный персонаж графического романа «Блэксад», чёрный кот — частный детектив.
 Крейзи — главный персонаж комикса .
 Кросп — персонаж комиксов Girl Genius.
 Луна — персонаж франшизы «Сейлор Мун».
 Омаха — главный персонаж эротического комикса «».
  — кошка, персонаж комиксов, образ плюшевых игрушек, виниловых фигурок, наборов наклеек; широко известна на социальных медиа-платформах Tumblr, Facebook, Instagram, iMessage, YouTube и других.
  — персонаж комиксов «Сабрина — маленькая ведьма», позднее также один из главных персонажей телесериала под таким же названием.
  (Яичница-болтунья) — главный персонаж французско-бельгийских комиксов под тем же названием.
 Стрики — главный персонаж комиксов «».
 Том — главный персонаж комиксов «».
 Фриц — персонаж комиксов, созданный Робертом Крамбом.
  — главный персонаж одноимённой серии комиксов.

В легендах, мифах, сказках 
 Бакэнэко — кошка-демон, оборотень в японском фольклоре, обладающая магическими способностями.
 Баст — древнеегипетская богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия, домашнего очага и кошек, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки.
 Белый Кот — главный персонаж .
 Йольский кот — исландский мифологический персонаж, чудовищный чёрный кот величиной с быка, живущий в горах.
 Кат Ши —  персонаж кельтской (шотландской и ирландской) мифологии, волшебное создание, которое выглядит как большой чёрный кот размером с собаку с большими торчащими усами, большим белым пятном на груди и длинной выгнутой спиной.
 Колдовской кот — фамильяр ведьмы в скандинавском фольклоре.
 Кот Базилио — персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В оригинальной сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» имени не имел, звался просто .
 Кот Баюн — персонаж русских волшебных сказок, огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом.
 Кот в сапогах — главный персонаж сказки французского писателя Шарля Перро.
 Кот Казанский — герой русских исторических преданий и легенд, фольклорных и лубочных сюжетов XVI—XX веков, объект памятников XXI века.
 Кошка Палуга — чудовищная огромная кошка из валлийских и французских легенд, фигурирующая также в Артуровском цикле.
 Манэки-нэко — японская фигурка, обычно сделанная из фарфора или керамики, которая, как полагают, приносит её владельцу удачу.
 Муизза — кошка пророка Мухаммада. Согласно легенде, когда кошка уснула на рукаве халата Мухаммада, пророк предпочёл отрезать кусок рукава, чтобы не тревожить её сон.
 Нэкомата — существо японской мифологии, двухвостый кот-ёкай.
 Элурантроп — оборотень, принимающий облик представителя семейства кошачьих.

В фильмах, сериалах, мультфильмах 
Основные статьи — ,  и .
Коты и кошки нередко являются главными героями фильмов и мультфильмов.
 Бакли и Эдди — главные персонажи мультсериала «Домашние коты».
  — персонаж мультфильмов Looney Tunes (1935—1936).
 Василий — главный герой мультфильмов «Котёнок с улицы Лизюкова» и «Котёнок с улицы Лизюкова 2».
 Гав — главный герой серии мультфильмов «Котёнок по имени Гав».
 Герцогиня, Мари, Берлиоз и Тулуз — главные персонажи мультфильма «Коты-аристократы».
 Джесс — персонаж мультсериала «Почтальон Пэт».
 Джулиус — герой мультфильмов, созданный Уолтом Диснеем и впервые появившийся в мультсериале Alice Comedies.
 Дэнни и Сойер — главные персонажи мультфильма «Коты не танцуют».
 Ик — главный персонаж мультсериала «».
 Киска Каратистка — персонаж мультсериала «ТУРБО-агент Дадли».
 Кот — главный герой мультсериала «Котопёс».
  — антропоморфный персонаж сериала  «Красный карлик».
 Кот — персонаж мультсериала «».
 Кот — персонаж мультсериала «Кид vs. Кэт», космический агент.
 Кот — главный персонаж мультсериала «Кот Саймона».
 Кот — главный персонаж мультфильма «Кот раввина».
 Кот в сапогах — один из главных героев франшизы «Шрек».
 Котц — персонаж мультсериала «Кураж — трусливый пёс».
 Леопольд — главный герой серии мультфильмов «Приключения кота Леопольда» и «Новые приключения кота Леопольда».
 Луксор — мумия древнеегипетского кота, персонаж мультсериала «Тутенштейн».
 Люцифер — персонаж мультфильма «Золушка».
 Минос — главная героиня фильма «».
 Мистер Биглсуорт — кот Доктора Зло из серии фильмов «Остин Пауэрс».
 Мистер Блик, Гордон Квид и Вафля — главные персонажи мультсериала «Цап-царап».
 Мистер Джинкс — персонаж мультсериала «».
 Мурлыка (Мюзетта) — главный персонаж одноимённого мультфильма.
 Огги — главный персонаж мультсериала «Огги и тараканы».
 Оливер — главный персонаж мультфильма «Оливер и компания».
  — персонаж мультфильмов Looney Tunes.
 Пит — персонаж-антагонист, созданный Уолтом Диснеем и Абом Айверксом.
 Рафф — персонаж мультсериала «».
 Сагва Мяо (Глупая Дынька) — главный персонаж мультсериала «».
 Сильвестр — персонаж мультсериалов Looney Tunes и Merrie Melodies.
 Снежок — несколько кошек с такой кличкой в семье Симпсонов (мультсериал «Симпсоны»).
 Спот — кошка Дейты, персонажа телесериала «Звёздный путь: Следующее поколение», а также полнометражных фильмов по мотивам «Звёздного пути».
 Толстопуз — криминальный босс из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
 Том — главный персонаж мультсериала «Том и Джерри».
 Топ — главный герой мультсериала «».
 Феликс — герой мультфильмов, появившийся в эпоху немого кино.
 Фигаро — персонаж мультфильма «Пиноккио».
 Фриц — главный персонаж мультфильма «Приключения кота Фрица».
 Хитклифф и банда «» — главные персонажи мультсериала «Хитклифф».
 Хлоя — персонаж мультфильма «Тайная жизнь домашних животных».
 Царапка — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Чёртов Кот (в оригинале — DC, то есть сокращение от Darn Cat) — персонаж фильмов «Этот чёртов кот» (1965) и «» (1997).
 T-Bone и Razor — главные персонажи мультсериала «Коты быстрого реагирования».

В аниме и манге 
 Гранатик — персонаж махо-сёдзё «Драгоценные зверюшки».
 Девушка-кошка — девушка, обладающая кошачьими ушками (либо настоящими, либо в дополнение к человеческим), хвостом или другими чертами семейства кошачьих, в остальном имеющая полностью человеческое тело.
 Дораэмон — котоподобный робот, персонаж, очень популярный в Японии, главный герой одноимённых манга-сериала, аниме-сериала, а также нескольких полно- и короткометражных мультфильмов и множества компьютерных игр.
 Зизи (Джи-Джи или Дзи-Дзи) — персонаж аниме «Ведьмина служба доставки».
 Кирара — персонаж манги и аниме InuYasha, двухвостая кошка-демон.
 Котобус — кот-автобус, персонаж мультфильма «Мой сосед Тоторо».
 Куро — главный персонаж манги «».
 Мяу — персонаж аниме Space Dandy.
 Нуку Нуку — главная героиня аниме и манги All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku. Девушка-андроид, обладающая мозгом кошки.
 Спиди Сервиче, Полли Эстер и Гуидо Анчови — главные персонажи аниме Samurai Pizza Cats.
  — персонаж манги Fairy Tail и Edens Zero.
 Чи — главный персонаж манги «Милый дом Чи».

В видеоиграх, в Интернете 
 Бабси — главный герой серии игр .
 Биг — персонаж видеоигр, комиксов и мультфильмов серии Sonic the Hedgehog, впервые представленный в игре Sonic Adventure.
 Блейз — персонаж видеоигр и комиксов серии Sonic the Hedgehog, впервые представленная в игре Sonic Rush.
 Блинкс — главный герой игры Blinx: The Time Sweeper.
 Бонго — интернет-мем, белый кот, нарисованный в формате GIF, бьющий по столу (по музыкальным инструментам) передними лапами как будто подыгрывая различным песням.
 Говорящая Анджела — главный персонаж одноимённой мобильной игры в жанре «виртуальный собеседник».
 Говорящий Том — главный герой франшизы мобильных игр « Говорящий Том и друзья».
 Клоноа — главный персонаж одноимённой серии игр.
 Мяут — покемон, впервые появился в играх Pokémon Red и Blue.
 Реймонд — персонаж игры Animal Crossing: New Horizons.
 Торо Иноуэ — персонаж, впервые появился в игре Doko Demo Issyo.
 Хани — девушка-кошка, боец из серии видеоигр Fighting Vipers.
 CryptoKitties (Крипто-кошечки) — онлайн-игра.
 Hello Kitty (Привет, киса) — персонаж японской поп-культуры.
 Nyan Cat — видеоролик, загруженный на YouTube и ставший популярным визуально-музыкальным интернет-мемом.

Явления и понятия — вымышленные коты 
 Квантовый Чеширский Кот — парадоксальное явление в квантовой механике, суть которого заключается в том, что квантовая система при определённых условиях может повести себя так, как если бы частицы и их свойства были разделены в пространстве.
 Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент, предложенный Эрвином Шрёдингером при обсуждении физического смысла волновой функции.

См. также 
 Списки кошек
 Список знаменитых кошек
 
 
 
 Список девушек-кошек и юношей-кошек
 Ашера — «новая» порода кошек, которая оказалась давно известной породой саванна.
 Котята бонсай — сайт-мистификация, на котором были приведены «инструкции» о том, как вырастить котёнка в банке.
 Кошки Уэйна — серия рисунков известного художника Луиса Уильяма Уэйна.

Примечания

Литература 
 Катарина М. Роджерс. «The Cat and the Human Imagination: Feline Images from Bast to Garfield» (2001) // изд. University of Michigan Press // ISBN 9780472087501

Ссылки 
 Вымышленные коты, которые покорили мир // kino.rambler.ru // 23 ноября 2019
 The Greatest Fictional Cats Of All Time // ranker.com // 26 мая 2022
 Лана Берковиц. Fictional cats from A to Z // chron.com // 28 июля 2011
 Карен Рейс. National Adopt A Cat Month: The Best Fictional Cats // bookstr.com // 3 июня 2022
 Хитер Хоган. Fictional Cats, Ranked // autostraddle.com // 5 марта 2019
 

Вымышленные кошки
Кошки